Peduzzi est un patronyme italien, et Péduzzi en est une francisation. Peduzzi et Péduzzi peuvent faire référence à :

Personnalités 
 Dominicus Anthonius Peduzzi ou Dominicus Antonius Peduzzi ou Dominique Antonius Peduzzi (1817-1861), un peintre et aquafortiste néerlando-italien ;
  (1897-1947), connu par son nom de scène Karyl Norman, un drag queen américain, populaire dans les vaudevilles, les nightclubs et à Broadway dans les années 1920 ;
  (?-1894), un sculpteur italien ;
 Émile-Gustave Cavallo-Péduzzi (1851-1917), un peintre néo-impressionniste du courant pointillisme et du « groupe de Lagny » ;
  (1941), un arbitre international suisse de football ;
 Richard Peduzzi (1943-) un scénographe, peintre, designer et créateur de mobilier français ;
  (1974-), une écrivaine italienne, auteure de livres pour enfants ;
  (1991-), un joueur de floorball helvético-espagnol ;

Personnage de fiction 
 Peduzzi, un personnage de fiction (jardinier d'hôtel) de la nouvelle  d'Ernest Hemingway, publiée en 1923 à Paris et tirée du recueil Three Stories and Ten Poems.